

Cinéma et télévision 
 Drôles de pères, un film réalisé par Ivan Reitman sorti en 1997.
 Drôle de père, un téléfilm réalisé par Charlotte Brandström diffusé en 1998.
 Drôle de père, titre québécois de Big Daddy, film réalisé par Dennis Dugan sorti en 1999.
 Drôle de père, un film réalisé par Amélie Van Elmbt sorti en 2017.

Littérature 
 Un drôle de père, un josei manga de Yumi Unita.